— название двух серий цветных гравюр японского художника Хиросигэ. Обе серии состоят из 36 гравюр, изображающих гору Фудзи с разных ракурсов. Первая серия гравюр, горизонтального формата, появилась в 1852 году. Вторая серия, с гравюрами вертикального формата, была издана в 1858 году после смерти художника. Несколько гравюр из этой серии исследователи приписывают ученику Хиросигэ, Хиросигэ II.

Галерея

Ссылки 

 Hiroshige.org article on «36 Views»

Гравюры по алфавиту
Гравюры Андо Хиросигэ
Циклы гравюр укиё-э